Стрима может означать:

  — село в общине Липково в Северной Македонии.
  — древний город.